Бре́нем (Brenham) — название нескольких населённых пунктов в США:

  — невключённая территория в штате Канзас.
 Бренем — город в штате Техас.